Só Pra Xamegar é o segundo álbum lançado pela banda Mastruz com Leite. 
Destacou o maior sucesso Meu Vaqueiro, Meu Peão, um dos mais tocados até hoje sendo considerado o hino da banda, alcançando a vendagem de 800 mil cópias até hoje. Graças a essa marca, a banda recebeu, pelo trabalho, a premiação em discos de ouro, platina, platina duplo e platina triplo.

Faixas 

Álbuns de 1993
Álbuns de Mastruz com Leite
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa